Амар (, , ) — фамилия.

Известные носители:
 Амар, Андре (1755—1816) — французский адвокат, революционер и политик.
 Амар, Арман (род. 1953) — израильско-французский композитор, аранжировщик.
 Амар, Давид (1942—2018) — мэр города Нешер (Израиль).
 Амар, Ликко (1891—1959) — немецкий скрипач.
 Амар, Мехди (род. 1982) — французский боксёр-профессионал.
 Амар, Хамед (род. 1964) — израильский политик, депутат кнессета 18-го созыва.
 Амар-и-Борбон, Антонио Хосе (1742—1826?) — испанский военный и администратор, вице-король Новой Гранады.

См. также 
 Анандын Амар
 Амар (Кальвадос)
 Амар, Акбар, Антони